Берестовое (), село,
Уплатновский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320686502. Население по переписи 2001 г. составляет 2 (1/1 м/ж) человека.

Село ликвидировано в 2010 году.

Географическое положение 
Село Берестовое находится на левом берегу безымянной пересыхающей речушки (приток реки Большая Терновка), есть мост, рядом водохранилище (~75 га).

В 5 км находится железнодорожная станция Платформа 943 км, в 9-ти км — город Лозовая, в 4-х км на юг находится село Уплатное.

История 
 1927 — дата основания.
 2010 — село ликвидировано.

Экономика 
 В селе есть птице-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Близнюковского района